Giron est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner

Nom commun 

Le giron désigne la partie du corps humain qui se situe entre le niveau de la ceinture et les genoux, chez une personne assise (la plupart du temps, chez une femme). 

Par métaphore, le mot est devenu synonyme de .

 Giron : une pièce héraldique
 Giron : figure de vexillologie
 Giron de jeunesse : une manifestation organisée par une jeunesse, en Suisse.
 Giron de l'Église est une expression qui veut dire communion ecclésiale.
 Giron : dans un escalier, distance horizontale de nez de marche à nez de marche.
 Giron : élève du Lycée militaire de Saint-Cyr

Toponymie 

  Giron (Ain) : commune française, située dans le département de l'Ain
 Girón : ville colombienne du département de Santander.

Patronyme 

 Alfred Giron (1832-1910), juriste et magistrat. Premier président de la Cour de cassation, professeur à l’Université de Bruxelles, Membre de l’Académie  Royale de Belgique.
 Caroline Giron-Panel (1979), historienne et musicologue
 Marcos Giron (1993), joueur de tennis américain
 Robert Giron (1897-1967), peintre belge

Voir aussi

Références